Сатовча:

 Сатовча — село в Болгарии. Находится в Благоевградской области, в историко-географическом регионе Чеч, входит в общину Сатовча.
 Сатовча — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области.